Hunt může být:

 slangový výraz pro důlní vozík
 součást českého frazeologizmu být na huntě nebo přivést někoho na hunt, zde ve smyslu být na mizině, být na dně apod.
 odtud pak také zhuntovat někoho nebo něco, zde ve smyslu poničit, zdevastovat, zničit

 příjmení
 Aaron Hunt (* 1986) – německý fotbalista
 Calvin Hunt (* 1956) – americký indiánský umělec
 Helen Hunt (* 1963) – americká herečka
 James Hunt (1947–1993) – britský automobilový závodník, pilot Formule 1
 Jeremy Hunt (* 1966) – britský politik
 John Hunt (1910–1998) – britský plukovník, vedoucí úspěšné výpravy na Mount Everest v roce 1953
 Leigh Hunt (1784–1859) - anglický romantický novinář, esejista, básník a dramatik
 Linda Huntová (* 1945) – americká divadelní, televizní a filmová herečka
 Margus Hunt (* 1987) – estonský atlet a hráč amerického fotbalu
 Philip Hunt – anglický režisér animovaných filmů
 Rimo Hunt (* 1985) – estonský fotbalový útočník
 Roger Hunt (1938–2021) – anglický fotbalista
 Stephen James Hunt (* 1984) – anglický fotbalista
 Stephen Kenneth Hunt (* 1956) – anglický fotbalista a reprezentant
 Stephen Patrick Hunt (* 1981) – irský fotbalista a reprezentant
 Tim Hunt (* 1943) – anglický biolog, nositel Nobelovy ceny
 William Holman Hunt (1827–1910) – anglický malíř, jeden z prerafaelitů

jiný význam
 Hunt County – okres ve státě Texas
 Royal Hunt – dánská metalová skupina
 Třída Hunt anglických válečných lodí

Podobné příjmení 
 Hunter (příjmení)

Rozcestníky - příjmení